Ликвесце́нтные не́вмы (от  зд. сливаться, перетекать друг в друга), в системе западной невменной, квадратной и готической нотации — группа невм, графемы которых призваны сигнализировать правильное произношение «проблемной» латинской фонемы. Распев ликвесцентных невм на протяжении многих лет остаётся дискуссионной темой музыкальной медиевистики.

Краткая характеристика 
В группу ликвесцентных невм включены преимущественно двухзвучные невмы — epiphonus (ликвесцентный pes) и cephalicus (ликвесцентный clivis), а также трёхзвучная невма ancus (ликвесцентный climacus). Они инструктировали певчего, как правильно озвучить проблемное слово или словосочетание, как верно сделать слогораздел. Такая дополнительная «разметка» невмированной музыки способствовала единообразному и синхронному распеву молитвы в хоре / вокальном ансамбле — в эпоху, когда «живая» латынь была давно утрачена и участники хора (например, монахи) владели ею в разной степени. Кроме того, нередко происходившие из разных местностей певчие представляли разные традиции латинской фонетики, испытавшей в Средние века мощное влияние «вульгарных» наречий.

Более чем столетние исследования невменных рукописей выявили типичные «фонетические» ситуации, при которых отмечаются (разные в разных невменных традициях) ликвесцентные невмы:  
 последовательности двух или трёх согласных при слогоразделе и на стыке слов (например, d/t во фразе Ad te levavi, n/t во фразе in te confundo, см. иллюстрации). Среди них особенно характерна такая, где первый звук — плавный согласный (liquida), то есть l, m, n, r (salve, omnis, sanctus, cordis);
 два гласных, произносимых односложно, как в словах adiutor (которое следует распевать на три — a-dju-tor, а не на четыре — a-di-u-tor — слога), или alleluia (правильно al-le-lu-ja, а не al-le-lu-i-a);
 дифтонги au, eu, ei (например, autem, euge, eleison).
Трудно объяснимо появление ликвесцентных невм в случаях, когда один согласный m располагается между гласными (altissimus, petra melle), а также когда один согласный g располагается между гласными, из которых последующая всегда e или i  (regina, reges). Второй случай Агустони и Гёшль рассматривают как косвенное свидетельство романского («реджина», «реджес»), а не германского («регина», «регес») произношения распеваемого в интервокальной позиции g. Этим же, возможно, объясняется частое появление ликвесценцтных невм на сочетании gn (в романской традиции озвучивания латыни слово agnus, например, распевается как «аньюс», а не как «агнус»).

Все исследователи подчёркивают, что ликвесцентная разметка проблемной фонетики имела не обязательный, а факультативный характер (в случае «проблемы» ликвесцентная невма могла быть, но могла и отсутствовать).
 
Певческая интерпретация ликвесцентных невм на протяжении многих лет остаётся дискуссионной. Вторая невма в двухзвучных невмах (в квадратном письме нотируется более мелким раштром, чем первая) обычно интерпретируется как динамически более слабая, чем первая. В фундаментальной факсимильной серии «Музыкальная палеография» редакторы (А. Моккеро и др.) предлагали между соседними согласными вставлять вспомогательный гласный (), например, confundantur распевать как conefunedanetur. Э. Кардин различал «аугментативную» и «диминутивную» ликвесценцию; в случае диминутивной гласный звук, предшествующий согласному, сокращается. Впрочем, Кардин не установил чёткие правила для идентификации введённых им видов ликвесценции в рукописях. Л. Агустони и И. Б. Гёшль в некоторых ликвесценциях в качестве возможного исполнительского приёма рассматривали глиссандирование () при переходе от первой ноты ко второй. В транскрипциях невменной / квадратной / готической нотации в классическую пятилинейную нотацию «ликвесцируемые» ноты (2-я и 3-я ноты двухнотных или трёхнотных групп) обычно даны основным раштром при отсутствии какой-либо дополнительной штриховой, агогической и др. разметки, т.е. какая-либо особая исполнительская манера не подразумевается (см. иллюстрацию); в научных изданиях ликвесцируемая нота записывается уменьшенным раштром.

Исторический очерк 
Ликвесцентные невмы отмечаются начиная с самых ранних рукописей григорианики (IX в.) разных традиционных «школ», в том числе Laon 239 (лотарингская традиция), Sankt-Gallen 359, 376 (санкт-галленская, или немецкая, традиция; см. иллюстрации). При переходе на квадратную (в германских землях готическую) нотацию ликвесцентные невмы (как и прочие типы невм) были аккуратно перенесены из невменных рукописей в «квадратные», что дало возможность ретроспективного изучения ликвесценции.

Первое известное описание ликвесцентных невм в теории музыки принадлежит Гвидо Аретинскому (первая треть XI в.) — в его трактатах «Микролог» (гл. 15) и «Пролог к антифонарию»:

Вторая цитата Гвидо (из «Пролога») имеет не музыкально-теоретический, а скорее «беллетристический» характер:

Систематическое изучение ликвесценции началось в конце XIX века в трудах солемских монахов Ж. Потье и А. Моккеро и было продолжено в XX-XXI вв. в диссертации Г. Фрайштедта (1929), лекциях Э. Кардина (первая публикация 1968), фундаментальном учебном пособии Л. Агустони и И. Б. Гёшля (1987-92), монографиях М. Билица (1998) и Д. ван Беттерая (2007). В России изучением ликвесцентных невм занимался В. Г. Карцовник.

Примечания

Литература 
 Pothier J. Les mélodies grégoriennes d'après tradition. Tournai, 1881, p. 144-148;
 Mocquereau A. Neumes-accents liquescents ou semi-vocaux // Paléographie Musicale. Vol. I/2. Solesmes, 1891, p. 37-86;
 Pothier J. La note liquescente dans le chant grégorien d'après Guy d'Arezzo // Revue de chant grégorien 21 (1912), p. 3-8;
 Freistedt H. Die liqueszierenden Noten des gregorianischen Chorals. Freiburg (Schweiz), 1929.
 De notularum cantus figuris et usu // Graduale Romanum. Parisiis, Tornaci, Romae, 1957, p. X—XV.
 Göschl J.B. Semiologische Untersuchungen zum Phänomen der gregorianischen Liqueszenz // Forschungen zur älteren Musikgeschichte. Bd. 3. Teil 1, hrsg. v. F. Föordermayr und C. Wessely. Wien, 1980, S. 32-79. 
 Agustoni L., Göschl J.B. Einführung in die Interpretation des gregorianischen Chorals. Bd.1. Grundlagen. Regensburg: Bosse, 1987, S. 207-209. ISBN 3-7649-2343-1. (= Bosse-Musik-Paperback, 31/1)
 Agustoni L., Göschl J.B. Einführung in die Interpretation des gregorianischen Chorals. Bd.2/I. Ästhetik. Regensburg: Bosse, 1992, S. 73-77. ISBN 3-7649-2430-6. (= Bosse-Musik-Paperback, 31/2,1)
 Agustoni L., Göschl J.B. Einführung in die Interpretation des gregorianischen Chorals. Bd.2/II. Ästhetik. Regensburg: Bosse, 1992, S. 481-551. ISBN 3-7649-2431-4. (= Bosse-Musik-Paperback, 31/2,2)
 Phillips N. Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Jahrhundert // Die Lehre vom einstimmigen liturgischen Gesang. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000, S. 385—408 (= Geschichte der Musiktheorie, 4).
 Bielitz, Mathias. Zum Bezeichneten der Neumen, insbesondere der Liqueszenz: ein Hypothesenansatz zum Verhältnis von Musik und Sprache, zur diatonischen Rationalität, zur Bewegungs- und Raum-Analogie, zur Entstehung der Neumenschrift und zur Rezeption des Gregorianischen Chorals in Benevent. Neckargemünd: Männeles Verlag, 1998. VI, 481 SS. ISBN 978-3-933-96800-5.
 Cardin E. Gregorianische Semiologie. Solesmes, 2003, S. 153-159.
 Betteray D. van. Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena. Liqueszenzen als Schlüssel zur Textinterpretation, eine semiologische Untersuchung an Sankt Galler Quellen. Hildesheim: Olms, 2007. XXXIV, 285 SS. ISBN 978-3-487-13407-9 (оглавление) 

Знаки музыкальной нотации
Христианское богослужебное пение
Музыкальные термины